Poczet triumfatorek wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w grze pojedynczej.

Mecze finałowe (1922–2023)

Najwięcej zdobytych tytułów

Klasyfikacja tenisistek 

Ogółem: 18 tenisistek z 9 państw z więcej niż jednym zwycięstwem.

Klasyfikacja państw 

Ogółem: tytuły zdobywały zawodniczki z 15 państw.

Najwięcej tytułów z rzędu 

Ogółem: 8 zawodniczek z 4 państw z przynajmniej 3 tytułami w kolejnych latach.

Przypisy 

Australian Open
Australian Open